Maba oblongicarpa är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Robert Louis August Maximilian Gürke. Maba oblongicarpa ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
oblongicarpa